Вуасса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Ліона, 33 км на північ від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 225,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вуассан на сайті французького Національного інституту географії
 Вуассан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 Вуассан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вуассан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вуассан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер